Alfondeguilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alfondeguilla (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Alfondeguilla (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar